Primas kan syfta på:

 Primas (biskop) – en typ av biskop
 Primas (enzym) – ett enzym